Degros ist der Familienname folgender Personen:

 Aglaée Degros (* 1972), belgische Architektin, Stadtplanerin und Hochschullehrerin
 Hendrik Degros (* 1975), belgischer Reiter
 Jean Degros (* 1939), französischer Basketballspieler